Нина Родионова:
 Родионова, Нина Акимовна (1913—1991) — советский художник декоративно-прикладного искусства, книжный график.
 Родионова, Нина Алексеевна (1924—2011) — советская актриса театра и кино.
 Родионова, Нина Павловна (1930—2018) — советский и российский художник-акварелист.